Ни́на Ко́това:
 Котова, Нина Ивановна (род. 1969) — американская виолончелистка и композитор российского происхождения.
 Котова, Нина Николаевна (1927—2010) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.